Gate turn-off thyristor
 Geosynchronous transfer orbit, geosynchrone overdrachtbaan
 Greater Than One, een elektronische-muziekgroep
 Great Teacher Onizuka, een manga- en animeserie
 GTO Records - een Brits platenlabel